Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordan Kerr e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Michal Tabara e Tomáš Zíb per walkover.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Sebastián Prieto (Campioni)

 Jeff Coetzee /  Graydon Oliver (quarti di finale)
 Enzo Artoni /  Martín García (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2005